
Дурза () — персонаж первой книги Эрагон из тетралогии Наследие.

Биография 
Дурза был из пустынного племени. Его звали Карсаиб.
Его отца прогнали из племени. Семья Карсаиба долго скиталась по пустыне. Позже они погибли. Карсаиб похоронил их и потом ещё долго плакал, что он тоже не погиб.
Его нашёл мудрец Хаэг и взял с собой. Он же обучил его искусству покорения тёмных духов.
Однажды на них ночью напали разбойники. Они убили Хаэга. Карсаиб призвал тёмных духов и те растерзали разбойников. Но им оказалось мало. Карсаиб не справился с ними и те вселились в его душу. Теперь он стал шейдом.

Роль в книге Эрагон 
Дурза и ургалы напали на Арью, Фаолина и Гленвига, которые везли к эльфам яйцо Сапфиры. Последние два погибли.
Арья отправила яйцо в Спайн. После этого её поймали.
Арью отправили в Гиллидскую тюрьму. Там её пытали, давая яд скилна брагх и противоядие, чтобы она не погибла.
Арью спас Эрагон с Муртагом , последний попал из лука в переносицу шейда , однако тот не умер.

Битва при Фартхен Дуре 
В битве при Фартхен Дуре Дурза руководил ургалами. Он с небольшим отрядом вошёл в Транжхайм, в его главный зал. Там он сразился с Эрагоном. Дурза почти победил, нанеся Эрагону травму на спине, но Эрагон успел нанести ему смертельный удар в сердце, но не без помощи Арьи и Сапфиры.

Литература по теме 
 
 

Литературные злодеи